Новогандичево — село в Убинском районе Новосибирской области. Административный центр Гандичевского сельсовета.

География 
Площадь села — 67 гектаров.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР село фермы № 1 совхоза «Гандичевский» переименовано в Новогандичево.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Убинского района